Arnau de Ribagorça (? - ca. 990) fou comte de Ribagorça (979-990).

Orígens familiars 
Fill del comte Ramon III de Ribagorça i la seva esposa Garsenda d'Armanyac (?-995). Era net per línia paterna del comte Bernat I de Ribagorça i Toda d'Aragó, i per línia materna de Guillem d'Armanyac.

Fou germà dels també comtes Unifred de Ribagorça, Isern de Ribagorça i Tota de Ribagorça.

Comte de Ribagorça 
Succeí al seu germà Unifred a la seva mort l'any 979.

No es coneix gaire de la seva vida i es desconeix si es va arribar a casar. Fou succeït pel seu germà Isern de Ribagorça.

Referències 

Comtes de Ribagorça